Филинский сельсовет

Волгоградская область 

 Филинский сельсовет Кумылженского района

Вологодская область 

 Филинский сельсовет Сямженского района

Нижегородская область 

 Филинский сельсовет Вачского района